Comitatul Boone, conform originalului din limba engleză, Boone County, este numele a mai multe comitate din Statele Unite ale Americii

Comitate 

 Comitatul Boone, statul  -- (Formate AR -- (Categorie și format),
 Comitatul Boone, statul  -- (Formate IL -- (Categorie și format),
 Comitatul Boone, statul  -- (Formate IN -- (Categorie și format),
 Comitatul Boone, statul  -- (Formate IA -- (Categorie și format),
 Comitatul Boone, statul  -- (Formate KY -- (Categorie și format),
 Comitatul Boone, statul  -- (Formate MO -- (Categorie și format),
 Comitatul Boone, statul  -- (Formate NE -- (Categorie și format) și 
 Comitatul Boone, statul  -- (Formate WV -- (Categorie și format).

Alte utilizări 

 Vas al marinei americane, USS Boone County (LST-389)

Alte articole similare 

 Boone (dezambiguizare)
 Bourne (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii